Der COSAFA Cup 2019, die Fußball-Meisterschaft des Südlichen Afrika der Herren, sollte vom 19. Mai bis 1. Juni 2019 in Simbabwe ausgetragen werden. Simbabwe wäre zum zweiten Mal nach 2009 Gastgeber gewesen, gab aber sein Austragungsrecht im Februar 2019 zurück. Als neuer Austragungsort wurde im April 2019 eThekwini (Durban) in Südafrika bekanntgegeben. Südafrika ist damit zum dritten Mal in Folge Ausrichter. Das Turnier fand vom 25. Mai bisa 8. Juni 2019 statt. Die Sambische Fußballnationalmannschaft konnte zum fünften Mal den Titel gewinnen.

Es wird vom Council of Southern Africa Football Associations (COSAFA) organisiert.

Spielorte

Turnier

Gruppenphase

Gruppe A 

|}Die angolanische Fußballnationalmannschaft ist vor Turnierbeginn von ihrer Teilnahme zurückgetreten.

Gruppe B 

|}

Hauptrunde

Viertelfinale 
Die Verlierer ziehen in die Trostrunde ein.

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Trostrunde

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Offizielle Website zum Turnier (englisch)
 Turnierführer 2019 (PDF; englisch)

Einzelnachweise 

Fußballveranstaltung 2019
Fußball (Südafrika)
Sportveranstaltung in Durban